OpenMediaVault, een vrije network-attached storage-server
OMV (chemiebedrijf), een Oostenrijks bedrijf